Tour de Charlottenlund 2021 var den 32. udgave af det danske gadeløb og DCU licensløb Tour de Charlottenlund. Løbet var et criterium, og blev arrangeret af Ordrup Cycle Club den 16. august 2021. Den oprindelige 32. udgave af Tour de Charlottenlund blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Ruten var en 1,8 kilometer lang rundstrækning med start på Jægersborg Allé 44 ved Meny i Charlottenlund. Derefter til højre af Annettevej, lige ud af Ejgårdsvej, så til højre af Grønnevænge, til venstre af Frisersvej, til højre af Fredensvej, inden rytterne skulle til højre og tilbage til målstregen på Jægersborg Allé. Der blev kørt i alt 31 omgange.

Mads Pedersen fra  vandt løbet med godt to sekunders forspring til s Magnus Bak Klaris. Mathias Larsen fra  kom ind på tredjepladsen.

Resultat

Hold 
Flere af de deltagende ryttere er dagligt repræsenteret på UCI World Tour 2021.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

DCU licensløb 2021
Charlottenlund